Шумск:
 Шумск — город в Тернопольской области Украины
 Шумск — старое русское, белорусское и польское название литовского города Шумскас
 Шумск — село возле Житомира на Украине